Dans la mythologie grecque, Arachné ou Arachne est une tisseuse habile qui fut changée en araignée.
 En astronomie, (407) Arachné est un astéroïde.
 Arachne est un navigateur web.
 Arachne est le nom d'une base de données archéologique.
 Arachne est un personnage de J. R. R. Tolkien.
 Arachne est le nom de deux personnages de Marvel Comics.